Вейк-ан-Зее 1969 — 31-й международный шахматный турнир, который проходит в 1969 году.

Таблица

Литература 
 «64», № 6 (32), 7—13 февраля 1969 года, С. 9.

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1969 год в шахматах